Haghartsin kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Haghartsin (ort), Tavusj, 
 Haghartsin (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar